Asamoah est un nom de famille, ou parfois un prénom, essentiellement porté au Ghana, et dont les racines se trouvent dans le nom Azam.

 Derek Asamoah (1981-), joueur ghanéen de football.
 Eric Asamoah-Frimpong (1990-), joueur ghanéen de football.
 Gerald Asamoah (1978-), joueur germano-ghanéen de football.
 Joetex Asamoah Frimpong (1982-), joueur ghanéen de football.
 Kwadwo Asamoah (1988-), joueur ghanéen de football.

Voir aussi

 Asamoah Gyan (1985-), joueur ghanéen de football.